

Architettura 
Regno Unito
 Radio City Tower – torre panoramica di Liverpool, sede dell'omonima emittente radiofonica di Liverpool
Stati Uniti d'America
 Radio City Music Hall – teatro di New York
 NBC Radio City Studios – edificio di New York, sede della NBCUniversal

Musica 
 Radio City – album dei Big Star del 1974

Telematica 
India
 Radio City – emittente radiofonica di Bangalore
Italia
 Radio City – emittente radiofonica vercellese
 Radiocity – emittente radiofonica di Castelletto d'Orba
Regno Unito
 Radio City – emittente radiofonica di Liverpool
 Radio City – emittente radiofonica di Londra
Slovenia
 Radio City – emittente radiofonica di Maribor